Phúc Hòa (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Phúc Hòa (Hanoi), xã in district Phúc Thọ, stad Hanoi, Vietnam.